Фінал Кубка Футбольної ліги 1997 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Футбольної ліги 1996—1997, 37-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У фіналі зіграли «Лестер Сіті» та «Мідлсбро».

Шлях до фіналу

Матч

Перегравання 

1997
1997 у футболі
Квітень 1997
1997 в англійському спорті